SZZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Stettino-Goleniów, Stettino, Polonia